Cramarossa ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Cramarossa (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Cramarossa (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Vito Cramarossa (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler